Comoé, fiume della Costa d'Avorio e del Burkina Faso
Provincia di Comoé, provincia del Burkina Faso
Regione di Sud-Comoé , regione della Costa d'Avorio
Regione del Medio Comoé, regione della Costa d'Avorio
Regione di N'zi-Comoé, regione della Costa d'Avorio
Parco nazionale del Comoé, parco nazionale della Costa d'Avorio